antagonista (osoba)
 antagonista (farmakologia)

Zobacz też 

 protagonista
 agonista